Батраки — название населённых пунктов:

 Батраки - посёлок в Куйбышевской (ныне Самарской) области, в 1956 году вошедший в состав города Октябрьск.

Россия 
 Батраки — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Батраки — деревня в Егорьевском районе Московской области.

См. также 
 Батрак — наёмный работник в сельском хозяйстве дореволюционной и Советской России.